Azumi steht für:

 Azumi, ein japanischer Chambara-Film von Regisseur Ryūhei Kitamura

Azumi ist der Familienname folgender Personen:

 Jun Azumi (* 1962), japanischer Politiker
 Azumi Shirō, japanischer Fußballspieler